Hamza Dursun (ur. 11 lutego 1994 r.) – turecki biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Hamza Dursun pojawił się w 14 lutego 2011 roku, podczas zawodów Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w czeskiej miejscowości Liberec, gdzie na dystansie 10 km stylem klasycznym, zajął 77. miejsce. Startuje głównie z zawodach Balkan Cup i zawodach FIS Race.

W Pucharze Świata zadebiutował 9 grudnia 2017 roku w Davos, w sprincie stylem dowolnym. Gdzie uplasował się na 97. pozycji. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Dursun, nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Tureccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994